Blue-Emu Maximum Pain Relief 500  är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 500 varv (263 miles, 423,257 km) på den 0,526 mile långa ovalbanan Martinsville Speedway i Ridgeway i Virginia i USA. Loppet har körts årligen sedan 1950 och är ett av två NASCAR Cup-lopp som årligen som körs på Martinsville Speedway, det andra är Xfinity 500.

Tidigare namn 
 Inget namn (1950–1955)
 Virginia 500 (1956–1981, 2001–2003)
 Virginia 500 Sweepstakes (second 1961 race)
 Virginia National Bank 500 (1982–1983)
 Sovran Bank 500 (1984–1987)
 Pannill Sweatshirts 500 (1988–1989)
 Hanes Activewear 500 (1990)
 Hanes 500 (1991–1995)
 Goody's Headache Powder 500 (1996–1998)
 Goody's Body Pain 500 (1999–2000)
 Advance Auto Parts 500 (2004–2005)
 DirecTV 500 (2006)
 Goody's Cool Orange 500 (2007–2008)
 Goody's Fast Pain Relief 500 (2009–2010)
 Goody's Fast Relief 500 (2011–2012)
 STP Gas Booster 500 (2013)
 STP 500 (2014-2019)

Tidigare vinnare 

  – Loppet kortat på grund av en crash.
  – Lopp 1 Avbröts på grund av regn efter. Trots att endast 149 av 500 varv avverkades, vilket är under 50% av den totala racedistansen, blev resultatet godkänt och officiellt.
  – Lopp 2 Ersättningslopp för det lopp som avbröts 9 april.
  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet kortat 10 procent på grund av rådande energikris.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av ett lätt snöfall under lördagen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Virginia
Återkommande sportevenemang med premiär 1950